Blaine County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Blaine County (Idaho) 
 Blaine County (Montana) 
 Blaine County (Nebraska) 
 Blaine County (Oklahoma)